Felipe Melo (Volta Redonda, 1983. június 26. –) brazil válogatott labdarúgó, jelenleg a Palmeiras játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Melo karrierjének kezdetén 3 brazil klubcsapatban futballozott (Flamengo, Cruzeiro, Grêmio).

2005-ben leszerződtette a spanyol Mallorca csapata, ahol a kevés játéklehetőség miatt távozott a szintén spanyol Racing Santanderhez. Két szezont töltött itt, majd 2007 nyarán elfogadta az Almería ajánlatát, ahol egy sikeres szezont húzott le.

2008-ban az olasz Fiorentina 13 millió eurós ajánlatát fogadta el. Debütálása új klubjában a BL harmadik selejtezőkörében a cseh Slavia Praha ellen volt. Első gólját az Atalanta ellen szerezte.

2009. június 30-án 25 millió euró ellenében (beleszámítva Marco Marchionni 4,5 milliós vételárát is) Melo a zebrákhoz szerződött. 2011. június 24-én Liverpoolhoz szerződött 16 millió fontért és Raul Meirelesért cserébe.

A brazil válogatottban 

Felipe Melo 2009. február 10-én debütált a brazil válogatottban az Olaszország elleni 2–0-ra megnyert mérkőzésen. Első gólját Peru ellen szerezte a 2010-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőjében. Második gólját a 2009-es konföderációs kupán érte el az Egyesült Államok ellen. A torna minden mérkőzését végigjátszotta.

Statisztika
2017. január 8.

Sikerei, díjai

Klub 
Flamengo
Campeonato Carioca: 2001
Copa dos Campeões: 2001
Cruzeiro
Campeonato Brasileiro Série A: 2003
Galatasaray
Török bajnok: 2011-12, 2012-13, 2014-15
Török kupa: 2014-15, 2014-15
Török szuperkupa: 2012, 2013, 2015
Palmeiras
Copa Libertadores: 2020
Campeonato Brasileiro Série A: 2018
Paulista bajnokság: 2020

Válogatott 
Brazília
Konföderációs kupa: 2009

Források

További információk 

 
 
 

1983-ban született személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A CR Flamengo labdarúgói
A Cruzeiro labdarúgói
A Grêmio labdarúgói
Az RCD Mallorca labdarúgói
A Racing Santander labdarúgói
Az UD Almería labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Juventus labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Palmeiras labdarúgói
Élő személyek
A Serie A labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói